Thomas Müller je jméno následujících osob:

 Thomas Müller (fotbalista) (* 1989) – německý fotbalista hrající za FC Bayern Mnichov a reprezentaci
 Thomas Müller (skladatel) (* 1939) – německý hudební skladatel
 Thomas Müller (judista) (* 1966) – německý judista
 Thomas Müller (důstojník) (1902 – ?) – německý důstojník
 Thomas Müller (* 1961) – německý závodník v severské kombinaci, olympijský vítěz